Janice – dzielnica Gorzowa Wielkopolskiego
 RON Podmiejska (RON Janice) – Radiowy Ośrodek Nadawczy Janice

 Miejscowości w Polsce 
 Janice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lwóweckim, w gminie Lubomierz 
 Janice – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Daszyna

 Pozostałe miejscowości 
 Janice – wieś na Słowacji położona w kraju bańskobystrzyckim, w powiecie Rymawska Sobota

Zobacz też 
 Janica

cs:Seznam vedlejších postav v Přátelích#Janice Litman Goralnik
fi:Luettelo televisiosarjan Frendit hahmoista#Janice
sv:Vänner#Janice